Replicant har flere specialiseringer:
 Replicant - en replicant er en biogenereret androide i science-fiction filmen Blade Runner (1982).
 Replicant (film)
 Replicant (operativsystem) - et frit og åbent source software operativsystem baseret på CyanogenMod, hvis mål er at erstatte alle proprietære Android komponenter med deres tilsvarende frie software komponenter.